Скопска област (Северна Македонија), статистички регион Северне Македоније
 Скопска област (Краљевина СХС), административна јединица Краљевине СХС